FBI – amerykański serial telewizyjny (dramat kryminalny,) wyprodukowany przez Wolf Films, Universal Television oraz CBS Studios, którego twórcą jest Dick Wolf. Serial jest emitowany od 25 września 2018 roku przez CBS, zaś w Polsce od 5 listopada 2020 roku

Fabuła serialu opowiada o śledztwach dotyczących terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i kontrwywiadzie prowadzonych przez nowojorskie biuro FBI.

Obsada

Główna 
 Missy Peregrym jako Maggie Bell, agent specjalny FBI
 Jeremy Sisto jako Jubal Valentine, agent specjalny FBI
 Zeeko Zaki jako Omar Adom 'OA' Zidan, agent specjalny FBI
 Ebonée Noel jako Kristen Chazal
 Sela Ward jako Dana Mosier
 Connie Nielsen jako Ellen Solberg
 Alana de la Garza jako Isobel Castille
 John Boyd jako Stuart Scola
 Katherine Renee Turner jako  Tiffany Wallace

Role drugoplanowe 
 Derek Hedlund jako  JT
 James Chen jako Ian Lim
 Thomas Phillip O'Neil jako dr Neil Mosbach
 Rodney Richardson jako Ray Stapleton
 Nina Lisandrello jako  Eve Nettles
 Taylor Anthony Miller jako  Kelly Moran
 Roshawn Franklin jako Trevor Hobbs
 Vedette Lim jako Elise Taylor
 Catherine Haena Kim jako Emily Ryder,

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Sezon 1 (2018–2019)

Sezon 2 (2019–2020)

Sezon 3 (2020–2021)

Produkcja 
20 września 2017 roku, stacja CBS ogłosiła zamówienie 13-odcinkowego dramat „F.B.I.” od  Dicka Wolfa.

W marcu 2018 roku, poinformowano, że Zeeko Zaki, Connie Nielsen, Ebonée Noel, Missy Peregrym oraz Jeremy Sisto
dołączyli do obsady dramatu.

16 maja 2018 roku, stacja CBS ogłosiła, że premiera serialu zaplanowana jest na jesień w sezonie telewizyjnym 2018/2019.

Pod koniec lipca 2018 roku, poinformowano, że  Connie Nielsen odchodzi z serialu, a Sela Ward dołączyła do obsady.

27 stycznia 2019 roku,  stacja CBS zamówiła drugi sezon.

6 maja 2020 roku stacja CBS przedłużyła serial o trzeci sezon.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Podstrona serialu F.B.I. na oficjalnej stronie CBS
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dramatyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 2018
Programy telewizji CBS
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale wytwórni CBS Television Studios
Seriale wytwórni CBS Studios